Die GP3-Serie 2016 war die siebte Saison der GP3-Serie. Es gab 18 Rennen, die Meisterschaft begann am 14. Mai in Montmeló und endete am 27. November auf der Yas-Insel. Charles Leclerc gewann die Fahrerwertung und ART Grand Prix die Teamwertung.

Änderungen 2016

Technisches Reglement 
Nach drei Jahren mit dem GP3/13-Chassis führte Dallara zur Saison 2016 das Chassis GP3/16 ein. Das neue Chassis wurde für die nächsten drei Jahre eingesetzt. Der Motor wird von Mecachrome geliefert. Es ist ein 3,4-Liter-V6-Motor mit 400 PS.

Sportliches Reglement 
Die maximale Anzahl der Fahrzeuge, die ein Team einsetzen darf, wurde von drei auf vier erhöht.

Teams 
Die beiden Rennställe Carlin und Status Grand Prix, die seit Gründung der GP3-Serie aktiv waren, stiegen aus der Meisterschaft aus. Die Plätze gingen an DAMS und Virtuosi Racing UK. Allerdings zog Virtuosi seine Meldung bereits Ende 2015 wieder zurück, sodass die Anzahl der Teams von acht auf sieben sank.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis GP3/16, 3,4-Liter-V6-Motoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli.

Rennkalender 
Der Rennkalender wurde am 4. März 2016 veröffentlicht. Es fanden neun Rennwochenenden statt, es befanden sich alle Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Formel-1-Weltmeisterschaft. Im Vergleich zum Vorjahr flogen as-Sachir und Sotschi raus, neu hinzu kamen Hockenheim sowie Sepang.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e), beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten acht des Rennens 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab vier Punkte für die Pole-Position im Hauptrennen und zwei Punkte für die schnellste Rennrunde, sofern der jeweilige Fahrer im Rennen in den Top-Zehn klassifiziert war. Für die Teamwertung wurden nur die drei bestplatzierten Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der GP3-Serie

Einzelnachweise 

2016
Motorsportsaison 2016